Mortemer (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Mortemer (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia